Сент Мајкл има више значења:
 Сент Мајкл (Пенсилванија)
 Сент Мајкл (Аљаска)
 Сент Мајкл (Минесота)